Die Abkürzungen M43, M 43 beziehungsweise M-43 bezeichnen:

 den Gasnebel Messier 43
 eine Klasse deutscher Minensuchboote aus dem Zweiten Weltkrieg
 das Kamerasystem mit dem Micro-Four-Thirds-Standard
 einen Granatwerfer, siehe M-43 (Granatwerfer)
 ein Reihenvierzylinder-Ottomotor des Automobilherstellers BMW, siehe BMW M43
 die ungarische Autobahn Autópálya M43
 eine Straße im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-43 (Michigan)
 die Kurzpatrone M 43
 die Panzerhaubitze M/43 SAV-101

M43